«Moonbathers» — п'ятий студійний альбом голландського симфо-метал-гурту Delain. Реліз відбувся 26 серпня 2016 року.

Список композицій

Учасники запису 
 Шарлотта Весселс — вокал
 Мартейн Вестерхольт — клавіші
 Тімо Сомерс — гітари, задній вокал
 Мерол Бектолд — ритм-гітара
 Отто Шіммельпеннік ван дер Ойе — бас-гітара
 Рубен Ізраїль — ударні

Чарти

Примітки

Посилання 
 Альбом на Encyclopaedia Metallum 
 Альбом на Discogs 

Альбоми Delain
Альбоми Napalm Records
Альбоми симфонічного металу